Table Mountain kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Table Mountain, Antarktis,

Irland 

 Table Mountain (berg i Irland), Leinster, Wicklow,

Sydafrika 

 Taffelberget, berg, Västra Kapprovinsen, City of Cape Town, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar